Varvàrovka (Krasnodar), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Varvàrovka (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia